Davy Crockett  militare, politico eroe popolare del Far West statunitense.
Larry Crockett pilota automobilistico statunitense.

Luoghi
Crockett città della California
Crockett città del Kentucky
Crockett città del Texas
Contea di Crockett (Tennessee)
Contea di Crockett (Texas)

Altro
111P/Helin-Roman-Crockett cometa 
Davy Crockett  serie televisiva animata 
Davy Crockett personaggio Disney 
Davy Crockett nucleare tattica 
Jim Crockett Promotions  federazione statunitense di wrestling